Paralelní obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal v úterý 16. února 2021 jako čtvrtý mužský závod světového šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Zahájení kvalifikace proběhlo v 10 hodin místního času. Vyřazovací fáze o medaile na ni navázala ve 14 hodin. Do technické disciplíny na sjezdovce Lino Lacedelli nastoupilo 48 slalomářů z 20 států.  

Individiální paralelní závod měl na mistrovství světa premiéru. Rada Mezinárodní lyžařské federace jej na program zařadila během zasedání na MS 2019 v Åre.

Kritika pravidel a trati 
Podle komentátorů a expertů byla červená trať výrazně rychlejší než modrá, což znevýhodnilo část lyžařů. Každý souboj dvojice o postup obsahoval dvě kola, kdy si závodníci vyměnili modrou a červenou trať. Vítězem souboje se stal závodník, který vyhrál druhou jízdu, do níž nastoupil poražený z první jízdy s časovým hendikepem. Slalomář s horším kvalifikačním časem začínal v modré, pomalejší stopě. Pokud zaostal za vítězným soupeřem o více než půl sekundy, pak nastoupil do druhého kola s omezeným maximálním hendikepem ve startovní bráně půl sekundy. Jestliže ztrátu dojel, druhou jízdu vyhrál a postoupil. To mohlo znevýhodnit poraženého, jemuž se nezohlednil náskok z prvního kola vyšší než půl sekundy.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 29letý Francouz Mathieu Faivre, který získal první individuální titul světového šampiona. Celkově se jednalo o druhou medaili z mistrovstvích světa, když byl již členem vítězného francouzského týmu v soutěži družstev ve Svatém Mořici 2017. 

Se ztrátou čtyři osmi setin sekundy ve finále vybojoval stříbrný kov 28letý Chorvat Filip Zubčić, jenž si při šestém startu na světových šampionátech dojel pro první medaili. 

Bronz si odvezl 24letý Švýcar Loïc Meillard. V malém finále porazil Němce Alexandra Schmida, který druhou jízdu nedokončil. Třetím místem navázal na stejné umístění z cortinské superkombinace.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 48 slalomářů. Z modré i červené trati se podle inovovaných pravidel kvalifikovalo vždy osm nejrychlejších lyžařů, kteří odjeli jedinou jízdu.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodníků s nejlepším výsledným časem z červené a modré tratě kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze, která odstartovala ve 14 hodin.

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 91%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,01 až 2,23 – časová ztráta poraženého na vítěze souboje v sekundách
|-
| DNS – nenastoupil na start
|-
| DNF – nedojel do cíle
|}

Reference 

Paralelní obří slalom mužů